Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Royal Guard Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Vítězem minulého ročníku, tehdy ještě pod jménem VTR Open, se stal Horacio Zeballos, který však podlehl již ve druhém kole Danielu Gimeno Traverovi.
  
Titul nakonec získat italský tenista a nejvýše nasazený Fabio Fognini. Ve finále porazil Leonarda Mayera ve dvou setech 6–2 a 6–4.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  '''Fabio Fognini (vítěz)
  Tommy Robredo (2. kolo)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Jérémy Chardy (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Guillermo García-López (čtvrtfinále)
  Federico Delbonis (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2014
ATP World Tour 2014